Dongpo bezeichnet:

 Dongpo (东坡区), Stadtbezirk von Meishan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dongpo (Yihuang) (东陂镇), Großgemeinde im Kreis Yihuang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Dongpo (Funing) (洞波瑶族乡), Nationalitätengemeinde der Yao im Kreis Funing in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dongpo (Wuding) (东坡傣族乡), Nationalitätengemeinde der Dai im Kreis Wuding in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dongpo (Qingyang) (东坡街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qingyang in der chinesischen Provinz Sichuan